

Sources 
 .
 .
 Google Earth.

094